Schloss Rosenau steht für:

Schloss Rosenau (Coburg), Schloss in Unterwohlsbach in der Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
Schloss Rosenau (Waldviertel), Schloss in Rosenau in der Stadt Zwettl, Bezirk Zwettl, Niederösterreich 
Siehe auch:
 Burg Rosenau